Aventinus, fils d'Hercule et de la prêtresse Rhéa ;
 Aventinus, roi légendaire d'Albe la Longue, qui donna son nom à la colline de l'Aventin à Rome ;
 Johannes Aventinus (1477-1534), érudit humaniste et chroniqueur de Bavière ;
 Fondation Aventinus, fondation suisse, propriétaire de médias.